Een Nederlandse plaats:
Bovenkerk (Amstelveen), dorp in Noord-Holland.
Bovenkerk (Diemen), voormalige buurtschap in Noord-Holland.
Bovenkerk (Zuid-Holland), buurtschap in de gemeente Krimpenerwaard.

Overige betekenissen:
Een kerkgebouw, waarvan de diensten op de bovenverdieping plaatsvinden.
Bovenkerk (Kampen), een kerkgebouw in Kampen.
Frank Bovenkerk, een Nederlands cultureel antropoloog en criminoloog.